Єсипок — прізвище. Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 31 носій.
 Єсипок Андрій Анатолійович (1994—2014) — молодший сержант, Міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Єсипок Володимир Миколайович (* 1950) — співак-бандурист, народний артист України, професор, голова Національної спілки кобзарів України.
 Єсипок Дмитро Петрович (1892 — ?) — сотник 5-ої Херсонської стрілецької дивізії Дієвої Армії УНР.

Примітки